B4 – droga krajowa w Niemczech
 B4 – format arkusza według ISO 216 o wymiarach 250×353 mm,
 B-4 – ciężka haubica produkcji radzieckiej
 B-4 – dwupłatowy bombowiec produkcji amerykańskiej z lat 30. XX wieku
 B4 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 B-4 – norweski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 B-4 – rosyjska kanonierka z okresu wojny domowej
 MAN B4 – wagon tramwajowy doczepny
 Tatra B4 – wagon tramwajowy doczepny
 B4 – podklasa gwiazd według typu widmowego
 B4 – skrótowe oznaczenie czterocylindrowego silnika typu bokser
 witamina B4 – cholina
 B 4 – materiał wybuchowy